2. návštěvní expedice může být jedna z následujících expedic:
 2. návštěvní expedice (Mir) – expedice na vesmírnou stanici Mir z roku 1987
 2. návštěvní expedice (ISS) – expedice na Mezinárodní vesmírnou stanici z roku 2001